Leonia steht für:

 Leonia, Stadt im Bergen County, New Jersey 
 Leonia (Idaho), Ort im Boundary County
 Leonia (Tiergattung), eine Gattung der Schnecken
 Leonia (Pflanzengattung), eine Gattung der Veilchengewächse
 Leonia (Bank), vormals staatliches finnisches Bankhaus, siehe Sampo (Unternehmen)